Typopeltis är ett släkte av spindeldjur. Typopeltis ingår i familjen Thelyphonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gisselskorpioner
Typopeltis